Ослер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
  (1808—1903) — британский метеоролог, член Королевского общества (с 1855).
  (1901—1962) — южноафриканский регбист, игрок национальной сборной, член Всемирного зала славы регби (с 2009).
  — канадский врач-отоларинголог, президент Канадской медицинской ассоциации (2018—2019).
 Ослер, Уильям (1849—1919) — канадский врач.
  (1845—1924) — канадский предприниматель и политик, член Палаты общин от Западного округа Торонто (1896—1917), дед Эдмунда Бойда Ослера (1919—1987).
  (1919—1987) — канадский политик, член Палаты общин от Южно-центрального округа Виннипега (1968—1972).

См. также